Ка́ра́-Мурза́ — фамилия тюркского происхождения, означает «чёрный князь» (черный мурза). Русифицированная форма — Карамзин.

Известные носители 
 Кара-Мурза, Алексей Алексеевич (род. 1956) — советский философ и политолог, педагог, политический деятель.
 
 Кара-Мурза, Георгий Сергеевич (1906—1945) — советский историк-китаевед, профессор.
 
 Кара-Мурза, Христофор Макарович (1853—1902) — армянский композитор и хоровой дирижёр, фольклорист, музыкальный просветитель.

Топоним 
 Кара-Мурза — ногайское село (аул) в Кочубеевском районе Ставропольского края.